Stati Uniti d'America
 Avilla – città della Contea di Noble, Indiana
 Avilla – città della Contea di Jasper, Missouri
 Italia
 Avilla – frazione di Buja (UD)